— 85-й император Японии, правивший с 13 мая по 29 июля 1221 года. Имя — Канэнари. Прозвания — Кудзё-но-микадо, Кудзё-хайтэй, Хантэй, Гохантэй (то есть «последний свергнутый император»).

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Дзёкю (1219—1222)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
  

 04
Правители Азии XIII века